Curva kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Curva (udde i Antarktis),

Filippinerna 

 La Curva (ort i Filippinerna), MIMAROPA, Province of Mindoro Occidental, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar